Georges Vanier - Canadees generaal en staatsman
 Georges-Vanier (metrostation) - metrostation in Montreal, vernoemd naar bovenstaand persoon